Василий Иванович Тимирязев (1849—1919) — русский государственный деятель,  (1909), министр торговли и промышленности (1905—1906 и 1909).

Биография 
Из орловского дворянского рода. Его отцом был единокровный брат К. А. Тимирязева и Д. А. Тимирязева от первого брака отца — Иван Аркадьевич Тимирязев.

В 1874 году окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и 15 января 1875 года начал службу в министерстве финансов. Командировался для работ по устройству русского отдела на всемирных выставках в Филадельфию (1876), Париж (1878), Антверпен (1885), Копенгаген (1888), был делопроизводителем Комиссии для устройства Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве (1882).

Занимал должности вице-директора департамента торговли и мануфактур (с 1886), коммерческого агента министерства финансов в Берлине (1894—1902) и Вене (1900—1903), члена Комиссии для пересмотра общего таможенного тарифа (с 1890 года), члена Совета министра финансов (1894—1898).

В 1895—1896 годах был генеральным комиссаром Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде.

С декабря 1902 года — товарищ министра финансов (при министрах С. Ю. Витте, Э. Д. Плеске, В. Н. Коковцове), в течение трёх лет заведовал делами торговли и промышленности.

После учреждения Министерства торговли и промышленности — первый его министр (с 28 октября 1905 по 18 февраля 1906). Ушёл в отставку с поста министра вследствие несогласия с направлением политики правительства С. Ю. Витте.

В марте 1906 года был избран членом Государственного совета от промышленности и торговли (входя в состав выборных членов Государственного совета до марта 1917 года, примыкал к группе центра). Одновременно активно занимался частной торгово-промышленной деятельностью.

В 1906 году избран председателем Совета съездов представителей промышленности и торговли, а в 1914 году — председателем Совета съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства.

С 14 января по 5 ноября 1909 года вновь был министром торговли и промышленности в правительстве П. А. Столыпина (вышел в отставку по семейным обстоятельствам).

Один из основателей (в 1908) русско-английской торговой палаты и её председатель (1909—1916). Тимирязев был также членом и председателем совета Русского для внешней торговли банка (1909, 1911—1917), совета Петроградского частного коммерческого банка, директором Общества Кольчугинской железной дороги, член правления Общества Подольской железной дороги, председатель Товарищества табачной фабрики С. Габай, председатель правления Русского Восточно-Азиатского пароходного общества, член правления  Общества Сосновицких трубопрокатных и железоделательных заводов, председатель правления Русского общества для развития и увеличения числа перевозочных средств «Ссудовагон», Товарищества табачной фабрики «А. Н. Шапошников и К°», член правления Общества электрического освещения 1886 года, председатель правления Русского общества электрических станций и др. С 1910 года входил в состав Петербургского комитета по управлению «Лена Голдфилдс».

В Санкт-Петербурге жил (1915) в доме страхового общества «Россия» на Моховой улице (№ 29).  

С 1915 года — член Особого совещания по обороне. В марте 1916 года был избран председателем Бюро Русского парламентского экономического комитета как составной части Межпарламентской постоянной торговой конференции союзных государств (1916). 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге; могила утрачена.

Награды 

Был награждён:
 Орденом Св. Александра Невского (1913)
 Орденом Св. Станислава 1-й степени (1891)
 Орденом Св. Анны 1-й степени (1895)
 Орденом Св. Владимира 2-й степени (1899)

Семья 
Был женат трижды. Жёны: Берггрен (Розалия) Екатерина Алексеевна; Пустарнакова (урожд. Воробьёва) Александра Александровна (?—1908); баронесса Розен (урожд. Пузырёва) Софья Владимировна.

Сочинения 
 Catalogue of the Russian section, 1893. — 572 p.  — каталог русской секции Всемирной выставки в Чикаго, в организации которой участвовал Тимирязев.
 Обзор системы русского таможенного тарифа; В сборнике «Фабрично-заводская промышленность и торговля России», изданном к Всемирной выставке в Чикаго 1893 года.
 Торговля России с Германией с 1887 по 1901 год по данным Германской имперской статистики / Соч. В. И. Тимирязева. — Санкт-Петербург: М-во фин., 1903. — [2], 198, 5 с.
 О содержании срочных зимних пароходных сообщений вдоль Мурманского побережья [Электронный ресурс]: 27 марта 1909 года. — № 2620. — [Санкт-Петербург]: Тип. В. Киршбаума, [1909]

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Банкиры Российской империи
Министры торговли и промышленности Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи